ARI ou Ari est un nom propre, un nom commun, un sigle et un acronyme.

Nom et prénom 
Ari peut désigner :
 Ari, pseudonyme du grand rabbin Isaac Louria ;
 Ari, pseudonyme de Christian Aaron Boulogne ;
 Ari, pseudonyme de la rappeuse espagnole d'origine dominicaine Arianna Puello ;
 Ari, pseudonyme du joueur de football brésilien (naturalisé russe) Ariclenes da Silva Ferreira ;
 Ari, surnom de la chanteuse américaine Ariana Grande ;
 Ari, un prénom
 masculin en hébreu, qui signifie « lion » (et signifie par ailleurs avec une nuance « mon frère ») ;
 féminin en japonais ;
 masculin en arménien, qui signifie « brave », « courageux » ;
 masculin selon la liste des prénoms turcs ;
 masculin en islandais (à l'origine du patronyme Arason « fils d'Ari »).

Géographie 

 Ari, commune italienne de la province de Chieti ;
 Atoll Ari.

Sigle, code et abréviation 

ARI désigne notamment :
 Appareil respiratoire isolant, appareil prodiguant une protection respiratoire et permettant l'évolution de personnes dans une atmosphère toxique ;
  ;
 Mini Mart Bus Stop - Oregon Coachways, gare d'Astoria dans l'Oregon (selon la liste des gares d'Amtrak) ;
 Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem, un ancien système allemand de signalisation des informations routières via la radio FM.
 ARI Motors, un constructeur automobile allemand de véhicules électriques.

Ari ou ari peut désigner :
 Aries, Arietis, le nom latin et son génitif de la constellation du Bélier ;
 Ari, langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Technique 
 L'Ari et l'Arimofa, motocyclette et automobile allemandes produites par Ari Motorfahrzeugbau GmbH dans les années 1920.

Surnom
Acronyme
Homonymie d'acronyme